Rhode Island kan syfta på:
 Rhode Island – en delstat i USA
 Kolonin Rhode Island och Providenceplantagen – en tidigare brittisk koloni i Nordamerika
 Rhode Island – officiella namnet på en ö i Rhode Island vanligen kallad Aquidneckön
 University of Rhode Island – ett universitet i delstaten Rhode Island i USA
 Rhode Island-dressing – en svensk salladsdressing, se dressing.

Se även
 Rhodes – en grekisk ö, se Rhodos